Caribou Lake ist der Name folgender Seen

in Kanada:
 Caribou Lake (Caribou River, Manitoba), in Manitoba
 Caribou Lake (Caribou River, Ontario), im Thunder Bay District, Ontario
 Caribou Lake (North Bay), im Nipissing District, Ontario
 Caribou Lake (Temagami), im Nipissing District, Ontario
 North Caribou Lake, im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Caribou Lake (Denali Borough, Alaska)
 Caribou Lake (Fairbanks North Star Borough, Alaska)
 Caribou Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Caribou Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Caribou Lake (Colorado)
 Caribou Lake (Idaho)
 Caribou Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Caribou Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Caribou Lake (Aroostook County, Maine)
 Caribou Lake (York County, Maine)
 Caribou Lake (Michigan)
 Caribou Lake (Cook County, Minnesota)
 Caribou Lake (Itasca County, Minnesota)
 Caribou Lake (St. Louis County, Minnesota)